

Codici 
 URE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuressaare (Estonia)

Persone 
 Andrew Ure  – chimico scozzese
 Midge Ure  – cantautore scozzese

Altro 
 Ure  – fiume inglese